

Sigle 
Nuovo Partito Progressista (Porto Rico)
Plug and play

Codici 
 PNP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Popondetta (Papua Nuova Guinea)
 Transistor BJT tipo PNP